Янь Цзи і Чжен Цзє були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.

Лізель Губер і Саня Мірза виграли титул, у фіналі перемігши пару Анастасія Родіонова і Олена Весніна з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Примітки 

Тур WTA 2006
2006